Speiche bezeichnet:

 Speiche (Rad), bei einem Rad die Verbindung zwischen Nabe und Felge
 Die Speiche, Roman von Friedrich Glauser aus dem Jahr 1937
 einen Knochen des Unterarms, siehe Radius (Anatomie) (lat. für Speiche)
 in einer sternförmigen Rechnerarchitektur eine von einem Zentralrechner (Hub) ausgehende Verbindung, siehe Hub and Spoke

Siehe auch:

 Speich